La Sociedad Deportiva Beasain és un club de futbol amb seu a Beasain, a la comunitat autònoma del País Basc. Fundat l'any 1905 juga a Segona Divisió RFEF – Grup 2, celebrant els partits a casa a l'Estadio Loinaz, amb una capacitat de 6.000 seients.

Temporada a temporada 

 10 temporades a Segona Divisió B
 1 temporada a Segona Divisió RFEF
 29 temporades a Tercera Divisió
 1 temporada a Tercera Divisió RFEF

Entrenadors famosos 
  Perico Alonso

Referències

Enllaços externs 
 Perfil de l'equip Futbolme (en castellà)